Matinhense – abitanti di Matinha
Matinhense – abitanti di Matinhas
Matinhense – abitanti di Matinhos